Ма́лая Морска́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Азербайджан 
 Малая Морская улица — улица в Баку.

Россия 
 Малая Морская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Малая Морская улица — улица в Николаеве Николаевской области.

См. также 
 Большая Морская улица